Beaconsfield – comune del Regno Unito in Inghilterra
Beaconsfield – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa 
Beaconsfield – comune del Canada in Québec
Beaconsfield – comune del Canada in Ontario
Beaconsfield – comune dell'Australia in Tasmania 
Beaconsfield – sobborgo di Sydney (Australia)
Beaconsfield – sobborgo di Melbourne (Australia)
Beaconsfield – film televisivo australiano del 2012